Budynek Sądu Okręgowego w Toruniu – dawny budynek bursy Gimnazjum Akademickiego, tzw. Ekonomia, obecnie siedziba wydziałów Sądu Okręgowego w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Piekary 49, w sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego, Aresztu Śledczego oraz kościoła NMP.

Historia 
Budynek powstał w latach 1596 – 1601 według projektu Jana Eckarda, a przeznaczony był na bursę dla uboższej młodzieży Gimnazjum Akademickiego. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz Torunia Heinrich Stroband. Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 1 stycznia 1601 roku. W 1724 roku, po tumulcie toruńskim, władze miasta straciły dotychczasową siedzibę Gimnazjum mieszczącą się w sąsiedztwie kościoła NMP, lokując szkołę oraz jej bibliotekę w budynku bursy. W 1807 roku w czasie wojny napoleońskiej zorganizowano w nim francuski szpital polowy. W 1855 roku, po przeprowadzce Gimnazjum do nowej siedziby przy ul. Zaułek Prosowy 1, w obiekcie bursy umieszczono szkoły żeńskie.

W okresie międzywojennym znajdowało się tu Państwowe Liceum i Gimnazjum koedukacyjne z językiem niemieckim.

Po II wojnie światowej urządzono w nim internat dla uczniów szkół średnich, a następnie stał się siedzibą Szkoły Podstawowej nr 8, przeniesionej w 1980 roku do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Łyskowskiego 28. W 1963 roku budynek wpisano do rejestru zabytków, a w 1966 roku, po jego odrestaurowaniu, umieszczono na nim pamiątkową tablicę z okazji 400-lecia powstania Gimnazjum Akademickiego w Toruniu.

Obecnie mieści się w nim kilka wydziałów Sądu Okręgowego.

Architektura 
Budynek, z rozczłonkowaną gzymsami fasadą, które podkreślają jej podział na kondygnacje, powstał w stylu późnego renesansu.

Galeria

Zobacz też 
 Sądownictwo w Toruniu
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki biurowe w Toruniu
Toruń